Флаг Ку́йбышевского района — упрощённое наименование флага нескольких муниципальных районов России:

 Флаг Куйбышевского района — флаг муниципального района «Куйбышевский район», Калужская область.
 Флаг Куйбышевского района — флаг Куйбышевского района, Новосибирская область.
 Флаг Куйбышевского района — флаг муниципального образования «Куйбышевский район», Ростовская область.